Логанспорт има више значења:
 Логанспорт (Индијана)
 Логанспорт (Луизијана)